Skalka – miejscowość w Czechach, w powiecie Prościejów
 Skalka – gmina w Czechach, w powiecie Hodonín
 Skalka – stacja metra praskiego
 Skalka – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim
 Skalka – szczyt w Górach Hostyńskich
 Skalka – szczyt w Górach Kremnickich
 Skalka – szczyt w Karkonoszach
 Skalka – szczyt w Lesie Czeskim
 Skalka (946 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Skalka (1477 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Skalka (1549 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Skalka (1980 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Skalka – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Skalka (818 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Skalka – szczyt na Pogórzu Morawsko-Śląskim
 Jamborowa Skałka (słow. Skalka) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Karczmarski Wierch (słow. Skalka, Krčmárske skalky) – szczyt w Tatrach Wysokich